Box (meubelstuk), een meubelstuk voor baby's
 Box (software), opslag- en synchronisatiedienst (voorheen Box.net)
 Box, een categorie inkomsten, zie Box 1, Box 2 en Box 3
 Box, het Engelse woord voor doos
 Box (film), een Roemeens-Duits-Franse film uit 2015
 Box (Guided by Voices), een boxset van de Amerikaanse indierockband Guided by Voices uit 1995

Plaatsen 
 Box (Gloucestershire), een plaats in Engeland
 Box (Wiltshire), een plaats in Engeland

Zie ook 
 Boksen
 Boxset, een verzameling muziekalbums of films
 Luidsprekerbox
 Boks (doorverwijspagina)
 The Box (doorverwijspagina)